pletterij (machine), voor het pletten (plat maken) van metalen
De Pletterij, podium in Haarlem